Rick & Renner Volume III é o terceiro álbum da dupla sertaneja brasileira Rick & Renner, lançado em 1995 pela gravadora Chantecler.

Faixas 

Notas
 A canção "Só Quero Te Dizer" foi sucesso com As Mineirinhas em 1994. E nos anos seguintes, além de Rick & Renner, Chico Rey & Paraná e Roberta Miranda também regravaram.

Álbuns de 1995
Álbuns de Rick & Renner
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil